Anna Ancher (1859-1935), une peintre danoise ;
 Michael Peter Ancher (1849-1927), un peintre danois.